Томас Кавалиър-Смит е британски професор по еволюционна биология в Катедрата по зоология, в Университета в Оксфорд. Той е удостоен с Международна награда за биология (награда от 10 милиона йени) през 2004 година.

Автор е на важни публикации, свързани с класификацията на протисти. Автор на таксономична система, която класифицира всички еукариоти в два монофилетични таксона - Unikonta и Bikonta.

Дърво на живота на земята, предложено от Кавалиър-Смит (2003):

Източници 

Британски биолози
Еволюционни биолози
Преподаватели в Оксфордския университет
Преподаватели в Лондонския университет